Спасский сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

До 2016 года носил название Ленинский сельский совет.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Спасское.

Населённые пункты совета 
 
 с. Спасское
 с. Лапшино 
 с. Любитово

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)